Amerikai Egyesült Államok
 Ryan (Illinois)
 Ryan (Iowa)
 Ryan (Kalifornia)
 Ryan (Minnesota)
 Ryan (Nyugat-Virginia)
 Ryan (Oklahoma)
 Ryan (Washington)

 Ausztrália
 Ryan (Új-Dél-Wales)
 Ryan (Queensland)

Nevek
 Ryan (keresztnév)
 Ryan (vezetéknév)